Иванисовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Иванисовка — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Иванисовка — село в Городищенском районе Пензенской области.